Shewa settentrionale è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 14 woreda:
 Abichugna Gne'a
 Aleltu
 Debre Libanos
 Degem
 Dera 
 Fiche town
 Gerar Jarso
 Hidabu Abote
 Jida
 Kimbibit
 Kuyu
 Wara Jarso
 Wuchale
 Yaya Gulele

Note

Altri progetti